het heilig boek van een religie, waaronder:
 de Bhagavad Gita, Lied van de Heer, onderdeel van een episch gedicht
 de Bhagavata Purana, Srimad bhagavatam voor hindoes
 de Bijbel (christendom) voor christenen
 de Koran voor moslims
 het Boek van Mormon voor mormonen